Vonn ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Vonn, guatemaltekischer Drehbuchautor 
 Lindsey Vonn (* 1984), US-amerikanische Skirennläuferin
 Thomas Vonn (* 1975), US-amerikanischer Skirennläufer

Siehe auch:

 Von (Begriffsklärung)